Kugl ist:

 Kugl (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 eine alternative Schreibweise für Kugel (Gericht), ein traditionelles Gericht der aschkenasisch-jüdischen Küche